Вспышка — кратковременное яркое излучение.

Вспышка — сильное, яркое проявление чего-либо.

Вспышка:
 Вспышка — быстрое сгорание газопаровоздушной смеси над поверхностью горючего вещества, сопровождающееся кратковременным видимым свечением, см. температура вспышки.
 Вспышка заболевания — эпидемия.
 Солнечная вспышка — взрывной процесс выделения энергии в атмосфере Солнца.
 Фотовспышка — лампа, с помощью которой осуществляется мгновенное освещение объекта съёмки при фотографировании.
 «Вспышка» — американский фильм 1984 года.
 «Вспышка» — научно-фантастический роман, написанный в 1992 году Роджером Желязны и Томасом Трастоном Томасом.
 «Вспышка» (фестиваль электронной музыки)
 Вспышка «Иридиума» — явление, вызываемое отражением солнечного света гладкими поверхностями антенн спутников системы спутниковой связи «Иридиум».

См. также 
 MC Вспышкин